Osoby o nazwisku Radziejewska:
 Anna Radziejewska (ur. 1971) – polska śpiewaczka
 Iwona Radziejewska (ur. 1964) – polska naukowiec
 Ludwika Radziejewska (1843–1912) – działaczka społeczna

Zobacz też 
 Radziejewski